Bittere wilgtakgalmug
 Gladde wilgtakgalmug